Gastello ist der Familienname von:
 Nikolai Franzewitsch Gastello (1907–1941), sowjetischer Militärflieger und Kriegsheld

Gastello (russisch ) ist Name oder Namensbestandteil folgender nach Nikolai Gastello benannter Orte:
 in Kasachstan:
 Gastello (Kasachstan), Dorf im Gebiet Aqmola
 in Russland:
 Gastello, Dorf in der Oblast Sachalin
 Possjolok imeni Gastello, Siedlung in der Oblast Magadan

Siehe auch:
 Gastellowo, Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1946: Groß Friedrichsdorf, Kreis Niederung/Elchneiderung, Ostpreußen)